Rowley kan som auktorsförkortning betyda:

 Gordon Douglas Rowley
 Jodi J. L. Rowley
 John Stuart Rowley

Robotskapade auktorsförkortningar